«В плохом вкусе» (; другое название — «Инопланетное рагу») — малобюджетный фильм ужасов 1987 года новозеландского режиссёра Питера Джексона.

Сюжет 

Инопланетный лидер Лорд Крамб со своей армией инопланетян приземлился в небольшом городке Каихоро с целью захватить всех жителей деревни в качестве еды в инопланетных ресторанах быстрого питания.

Получив сигнал бедствия, правительство направило в деревню команду из «Оборонного Бюро по Космическим расследованиям», которой дана задача расправиться с недружелюбными существами.

В ролях 
 Терри Поттер — Оззи, третьеклассный пришелец
 Пит О’Херн — Барри, третьеклассный пришелец
 Крэйг Смит — Джайлс, третьеклассный пришелец
 Майк Минетт — Фрэнк, третьеклассный пришелец
 Питер Джексон — Дерек, Роберт

 Фильм снимался на студенческую стипендию в течение нескольких лет, бюджет всего фильма 3000 долларов, если не считать стоимости видеокамер и гонорары актёрам — друзьям режиссёра.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Рецензия

Кинокомедии Новой Зеландии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Питера Джексона
Фильмы о вторжении пришельцев
Кинокомедии 1987 года
Фильмы ужасов Новой Зеландии
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы на английском языке
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы по сценариям Питера Джексона
Фильмы, спродюсированные Питером Джексоном